Piegut kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Piégut, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Piégut-Pluviers, kommun i departementet Dordogne,